Schallwig ist der Familienname von:

 Friedrich-Wilhelm Schallwig (1902–1977), deutscher Jurist und Politiker
 Fritz Schallwig (1890–?), deutscher Radrennfahrer